Instância (classe) - objeto que compartilha com outros o mesmo conjunto de atributos
Instância (grau de jurisdição) - na hierarquia do poder judiciário

Desambiguação